Altburgund
 das alte Lilienwappen des Herzogtum Burgund, siehe Burgund #Wappen
 Szubin, in Polen (während der Besetzung 1941–1945)